Juan II puede referirse a:
 Juan II (obispo de Jerusalén) (356-417), obispo de Jerusalén.
 Juan II (obispo de Oviedo), obispo de Oviedo entre 1210 y 1240.
 Juan II de Alençon, conde y duque de Alençon.
 Juan II de Aragón rey de Aragón, de Cerdeña y de Sicilia (1398 - 1479).
 Juan II de Aragón, también conocido como Juan II de Navarra;
 Juan II de Berry, conde de Montpensier (1363-1401).
 Juan II de Bretaña de Bretaña (1239-1305).
 Juan II de Castilla Rey de Castilla y León entre 1406 y 1454.
 Juan II Comneno (1087-1143), emperador bizantino.
 Juan II Crispo (1388-1433), duque de Naxos.
 Juan II de Francia rey de Francia (1319-1364).
 Juan II de Lorena, duque de Lorena (1424-1470).
 Juan II de Mónaco, señor de Mónaco entre 1494 y 1505.
 Juan Segismundo de Zápolya, rey electo de Hungría entre 1540 Y 1570.
 Juan II Casimiro Vasa, conocido también como Juan II de Polonia (1609-1672).
 Juan II de Portugal (1455-1495), rey de Portugal.
 Juan II de Brabante (1275-1312), duque de Brabante.
 Juan II (papa) (470-535) Papa n.º. 56 de la Iglesia católica de 533 a 535. 
 Juan Pablo II (1920-2005), Papa n.º. 264 de la Iglesia católica de 1978 a 2005.